

Toponyme 

 Ename, Eename ou Eenaeme, section de la ville belge d'Audenarde.

Patronyme 

 Désiré Ename (1964-), journaliste et éditorialiste gabonais ;
 Jacques Ename, footballeur camerounais.

Autre 
 Ename, bière belge d'Audenarde